Народно-революционный комитет — местный исполнительный орган власти на территории Дальневосточной республики (1920—1922).
 Народно-революционный комитет — первый высший орган власти Народной Республики Кампучия, существовавший с 1979 до 1981 года и ставший впоследствии Государственным советом.